Epiphaniaskirche, auch Erscheinungskirche oder Christi-Erscheinungskirche sind nach dem Epiphanias-Fest (Erscheinung des Herrn) benannte Kirchen.

Bosnien und Herzegowina 
 Erscheinungskirche, in der Stadt Banja Luka
 Erscheinungskirche im Dorf Gerzovo, Opština Mrkonjić Grad

Deutschland 
 Erscheinung des Herrn (Altenburg), Thüringen
 Epiphanien-Kirche (Berlin)
 Epiphaniaskirche (Vilsendorf), Bielefeld
 Epiphanias-Kirche (Bochum)
 Epiphanias-Kirche (Bremen)
 Epiphaniaskirche (Düsseldorf)
 Epiphanias-Kirche (Eschau), Bayern
 Epiphaniaskirche (Frankfurt am Main)
 Erscheinung des Herrn (Gusenburg, Bistum Trier)
 Epiphanienkirche (Hamburg-Winterhude)
 Epiphaniaskirche (Hannover)
 Epiphaniaskirche (Köln)
 Pfarrkirche Erscheinung Christi (Krefeld)
 Epiphaniaskirche (Mannheim)
 Epiphaniaskirche (München)
 Erscheinung des Herrn (München)
 Epiphaniaskirche (Münster)
 Epiphaniaskirche (Nürnberg)

Frankreich 
 Église de l’Épiphanie-de-Notre-Seigneur in Gildwiller, Elsass

Finnland 
 Kristuksen tulemisen kirkko (Christi Erscheinungskirche), Vammala

Russland 
 Erscheinungskathedrale (Ischim)
 Epiphanien-Kathedrale zu Jelochowo, Moskau
 Erscheinungskirche-und-Gottesmutter von Kasan-Kirche, Wenjow

Österreich 
 Filialkirche Baden-St. Helena
 Filialkirche Eibesbrunn
 Pfarrkirche Gmunden

Siehe auch 
Church of the Epiphany

Weblinks 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)